Название «» может относиться к нескольким фильмам:
 «Хозяин» — советский фильм 1970 года.
 «Хозяин» — советский фильм 1971 года.
  — индийский фильм 1977 года.
 «Хозяин» — советский фильм 1979 года.
 «Хозяин» — советский фильм 1983 года.
 «Хозяин» — 2 серия 2-го сезона сериала «Секретные материалы», вышедшая на экраны в 1994 году.
 «Вторжение динозавра» («Хозяин» в переводе с английского проката) — корейский фильм 2006 года.
 «Хозяин» — российский фильм 2010 года.
  — американский фильм 2019 года.
 «Хозяин» — российский фильм 2023 года.